Inzersdorf heißen folgende geografische Objekte: 

 Inzersdorf im Kremstal, Gemeinde im Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Inzersdorf ob der Traisen, Katastralgemeinde von Inzersdorf-Getzersdorf, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich

 Inzersdorf (Wien), ehemaliger Vorort und heute Teil des 23. Gemeindebezirks Liesing, Wien 
 Inzersdorf Stadt, früherer Teil von Inzersdorf (Wien), heute Teil des 10. Gemeindebezirks Favoriten, Wien